Маттиас Дорфер () — немецкий биатлонист,  чемпион мира среди юниоров.

Карьера 
Впервые Маттиас появился на международных гонках в 2012 году, когда он принимал участие на чемпионате мира среди юниоров, проходящего в Контиолахти, что находится в Финляндии. На гонках такого уровня спортсмен взял серебро в спринте и бронзу в эстафете. Через два года спортсмен вновь принял участие на гонках такого уровня в Преск-Айле, где взял золото в эстафетной гонке.

Помимо этого, спортсмен принимал участие и на чемпионате Европы, где в 2016 году занял второе место в одиночной смешанной эстафете.

Примечания 

Биатлонисты Германии